

Sigle 
CNB, sigle composé des trois lettres C, N et B, peut faire référence à :

Algérie
 Centre national de baguage ;

Canada
 Code national du bâtiment ;

France
 Conseil national des barreaux, une organisation nationale chargée de représenter la profession d'avocat, sur le plan national et international ;
 Conseil national du bruit ;
 Construction navale de Bordeaux, un chantier de fabrication de bateaux ;
 Comité national breton, une structure mise en place en 1940 par des membres du Parti national breton ;
 Comité national de la biodiversité, un organe d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité, créé par la loi biodiversité de 2016.

Code 
CNB est un code qui peut faire référence à :
 , en Nouvelle-Galles du Sud, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports